Il doppio del Heineken Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Grant Connell e Patrick Galbraith erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marcos Ondruska e Jack Waite hanno battuto in finale Jonas Björkman e Brett Steven per Walkover.

Teste di serie
 Jonas Björkman /  Brett Steven (finale)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (quarti di finale)
 David Adams /  Richey Reneberg (quarti di finale)
 Jiří Novák /  David Rikl (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

BellSouth Open 1996
ATP Tour 1996